Marga Bakti (Ketahun), een plaats in Indonesië
Marga Bakti (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in Indonesië
Marga Bakti (Sinar Peninjauan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing